Ула́н-Удэ́нский трамва́й — система трамвайного движения в Улан-Удэ. Была открыта 16 декабря 1958 года.

На данный момент в городе действует 6 маршрутов и 1 трамвайное депо. Стоимость проезда с 1  января 2023 г. составляет 25 рублей (оплата кондуктору в вагоне либо банковской картой через валидатор либо наличными), интервал движения 3—7 минут. Ежедневно на линию выходят 48 вагонов. В 2019 году трамваем было осуществлено 20% объёма перевозок пассажиров. Эксплуатацию осуществляет МУП «Управление трамвая».

История 
27 апреля 1953 года исполком Улан-Удэнского городского Совета депутатов трудящихся принял решение о необходимости строительства в городе трамвайной сети.

В 1955 году был создан пробный путь.

В 1956 году началось строительство первой очереди. Первая линия была проложена от Заудинского кольца до ПВЗ (ныне ЛВРЗ) и в 1958 году по маршруту прошёл первый трамвай. Первое трамвайное депо было рассчитано на 25 вагонов, парк которых состоял из 18 единиц модели КТМ/КТП-1. Вторую линию открыли в начале 1960 года: 5,8 км пути от Шишковки до улицы Мухина, позже переименованной в проспект 50-летия Октября. Через полтора года была построена линия от Заудинского кольца до тонкосуконной фабрики, на улице Сахьяновой, протяжённостью 5,5 км.

В 1964 году парк вагонов увеличился до 74 единиц.

В январе 1967 года был построен нынешний трамвайный парк в Октябрьском районе на 100 единиц двухосных вагонов типов КТМ-1 и КТМ-2.

В 1969 году появились четырёхосные вагоны типа КТМ-5М.

В 1970 году был сдан в эксплуатацию участок пути от трамвайного депо до посёлка Никольский протяженностью 6,2 км (район нынешней остановки «20а квартал»).

В 1973 году весь парк был заменён на новые усовершенствованные вагоны КТМ-5М3.

В 1975 году построен участок в 2,9 км от посёлка Никольский до Мелькомбината.

В 1981 году открыто движение через Новый мост по участку «База — Стрелка» протяжённостью 4,4 км.

В ноябре 1983 года была сдана в постоянную эксплуатацию линия «ТСК — 40-й квартал» протяжённостью 4,4 км.

В 1989 году схема движения обрела современные очертания, после того как было закольцовано движение от проходной ЛВРЗ до Стрелки протяжённостью 4,9 км.

В 1993 году депо получило первые вагоны модели 71-608К.

В 2004 году предприятие первым по региону Сибири и Дальнего Востока освоило эксплуатацию вагонов новой модификации модели 71-619КТ.

В сентябре 2007 года был пущен автомобильный путепровод («Богатырский мост») с трамвайным движением между 40-м и 20-м кварталами.

С сентября 2013 года эксплуатируются обгонные пути на конечной станции «Шишковка» протяжённостью 0,2 км.

С октября 2011 года в трамвае маршрута № 4 действует бесплатная сеть Wi-Fi Часть трамваев оснащена видеорегистраторами..

В 2013 году МУП «Управление трамвая» стало победителем национальной общественной премии транспортной отрасли «Золотая колесница» в номинации «Лучшее российское региональное предприятие транспорта общего пользования».

В 2017 году в трамваях внедрена безналичная система оплаты проезда.

4 сентября 2019 прибыл первый трамвай модели 71-911ЕМ..

В 2020 году вагоны 71-608К были отстранены от эксплуатации. В августе 2020 года в город прибыли 10 б/у вагонов модели 71-619А из Москвы.

Подвижной состав

Современный 
Вагонный парк состоит из вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода моделей КТМ-5 (поставки 1985—1991 гг.), КТМ-8 (1993—1994 гг., 1998—2000 гг.), КТМ-19 (2004—2009 гг.), а также вагонов производства «ПК Транспортные системы» модели 71-911ЕМ (поставка 2019 года)
 
По состоянию на 2021 год в парке работают:
 Пассажирские: всего 83 единицы.
 КТМ-5 (71-605, 71-605A) — 27 ед.,
 КТМ-8 (71-608К, 71-608КМ) — 11 ед.,
 КТМ-19 (71-619КТ, 71-619A) — 30 ед.
 71-911ЕМ «Львёнок» — 15 ед.,
 Служебные — 11 единиц.

Маршруты

Существующая сеть 
С 19 октября 2021 года, сеть маршрутов трамвая включает маршруты:
 № 1 Шишковка — Новый мост — 40-й квартал — Шишковка (круговой по часовой стрелке);
 № 2 Шишковка — 40-й квартал — Новый мост — Шишковка (круговой против часовой стрелки);
 № 4 ЛВРЗ — Мелькомбинат;
 № 5 Мелькомбинат — Шишковка;
 № 7 БНЦ — Площадь Советов – Площадь Комсомольская – Торговая площадь «Фортуна» — ВСГТУ — БНЦ;
 № 8 БНЦ — ВСГТУ — Торговая площадь «Фортуна» – Площадь Комсомольская — Площадь Советов — БНЦ.

Перевозки осуществляются по шести маршрутам общей протяжённостью более 70,4 км. Эксплуатационная длина трамвайной сети в 2007 году составляла 24,1 км.

Планы 
Планируется строительство трамвайных путей в юго-восточную и юго-западную часть города.

Историческая сеть 

 № 1 ЛВРЗ — Фабрика ПОШ;
 № 2 Шишковка — Фабрика ПОШ;
 № 3 ЛВРЗ — Шишковка;
 № 4 ул. Кирова — Мелькомбинат;
 № 5 Ул. Кирова — Шишковка (был очень быстро отменен);
 № 6 Стрелка — Фабрика ПОШ;
 № 7 Шишковка — 40-й квартал.

Пассажироперевозки 
Динамика объёмов перевозокЗа 60 лет Улан-Удэнский трамвай перевёз 1 миллиард 723 миллиона пассажиров, пробег составил 185 миллионов километров.

Депо 
В городе действует одно трамвайное депо — трамвайный парк по ул. Сахьяновой, 4, открытый в 1967 году.

Нумерация вагонов производится двузначными числами.

Примечания

Ссылки 

 Улан-Удэ на странице Ю. Маллера
 Транспорт в России | Форум
 Список отечественных трамвайных вагонов Улан-Удэ на сайте «Трамвайные вагоны»
 г. Улан-Удэ
 В Улан-Удэ прибыла очередная партия новых трамвайных вагонов
 В День города по Улан-Удэ курсировал трамвай Поэзии
 Информация пресс-службы администрации г. Улан-Удэ

Трамвайные системы России
Транспорт Улан-Удэ
Появились в 1958 году в России
1950-е годы в Бурятии